Mulyajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mulyajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,11), Jawa Barat, 
 Desa Mulyajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 107,23), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar